Rotobec () — квебекское предприятие, занимающееся проектированием, производством и реализацией машинного оборудования, подъёмно-транспортных механизмов для складов и цехового транспорта.

Предприятие не является очень крупным по количеству служащих (200 человек) и объёму площадей, но его продукция пользуется большим спросом на востоке Канады и США, особенно на предприятиях, имеющих зоны хранения в крупных логистических центрах Северной Америки (Монреаль, Бостон).

См. также 
Проект:Канада/Список канадских предприятий

Ссылки 
 Официальный сайт

Квебекские предприятия
Предприятия Канады